Клементина Гофман-Танская (, 23 ноября 1798, Варшава — 21 сентября 1845 в Пасси, пригород Парижа) — польский прозаик, переводчица, редактор, одна из первых польских детских писателей. Жена писателя, историка К. Гофмана.

Первая в Польше женщина, жившая за счет своей педагогической и литературной деятельности.

Биография 
Родилась в семье польского поэта и писателя Игнатия Танского.
Некоторое время она жила со своей матерью в Варшаве. С 1827 посещала педагогические курсы в Варшаве. В 1829 году она вышла замуж за Кароля Боромеуша Гофмана, писателя, юриста и историка, и изменила свою фамилию на  двойную, Гофман-Танская. После подавления польского ноябрьского восстания (1830) вместе с мужем в 1831 эмигрировала, жила в Дрездене, затем в Париже.

Её называли «Матерью Великой польской эмиграции».

До смерти в 1845 вместе с эмигрантом-мужем жила пригороде Парижа — Пасси. Гофман-Танская умерла в 1845 году и была похоронена на кладбище Пер-Лашез.

В 1919 году в честь нее была названа Варшавская средняя школа, одна из старейших в стране.

Творчество 
В 1819 году она опубликовала свою первую книгу. Ее самая известная книга, «Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany», была переведена на несколько языков, включая английский.

Была создательницей первого польского детского журнала «Развлечения для детей» (1824—1828), на страницах которого печатались сказки, стихи и рассказы для детей, в основном воспитательно-патриотического содержания. Журнал составил целую эпоху в истории воспитания в Польше.
 
Позже сотрудничала с первым в Европе образовательным «Детским журналом».

Автор нескольких книг для детей и юношества, в том числе для девочек-подростков морализаторского характера.

Её педагогическое сочинение «Pamiątka po dobrej matce» долгое время пользовалось большою популярностью.

Гофман-Танская много занималась женским вопросом, но не была сторонницей женской эмансипации, она была того мнения, что деятельность женщины должна ограничиваться исключительно домашним очагом.

Избранная библиография 
 Pamiątka po dobrej Matce przez młodą Polkę (1819)
 Wiązanie Helenki (1823)
 Amelia matką (1822—1824)
 Listy Elżbiety Rzeczyckiej do przyjaciółki Urszuli za panowania Augusta III pisane (1824)
 Dziennik Franciszki Krasińskiej (1825)
 Druga książeczka Helenki (1825)
 Powieści z Pisma świętego (1830)
 Rozrywki dla Dzieci (1832)
 Wybór pism (том I—X, 1833)
 Biografie znakomitych Polaków i Polek (1833)
 Karolina (1839)
 Nowe Rozrywki dla Dzieci (1839)
 Krystyna (1841)
 Jan Kochanowski w Czarnolesie (1845)
 Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany
 Listy brata do siostry o języku polskim
 Pisma pośmiertne (1849)
 O powinnościach kobiet (1849)
 Pismo święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu objaśnione uwagami pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce (1851)
 Pisma (том I—XI, 1857—1859)
 Dzieła, (том I—XII, 1876)
 Wybór Dzieł (том I—IV, 1898)

Собрание сочинений писательницы вышло в Варшаве в 1875—1877 гг.

Кроме литературного творчества занималась переводами.

Источник

Ссылки 
 Klementyna Tanska Hoffman

Детские писательницы Польши
Писательницы XIX века
Польские писатели
Писатели Польши XIX века
Писательницы Польши
Редакторы Польши
Переводчики Польши
Писатели по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Польши
Женщины XIX века
Похороненные на кладбище Пер-Лашез